Michelsohn ist der Name von

 Christoph Michelsohn (Karl Christoph Michelsohn; 1761–1826), deutscher Prediger, Lehrer und Autor
 Georg Michelsohn (1876–1968), deutsch-israelischer Schriftsteller und Zahnarzt, der 1935 nach Tel Aviv auswanderte, siehe Eli Elkana
 Marie-Louise Michelsohn (* 1941), Professorin für Mathematik an der State University of New York at Stony Brook
 Otto Michelsohn (1891–1992), deutscher Kaufmann, Unternehmer und Politiker aus Minden (Westfalen), von 1933 bis 1937 Syndikus-Anwalt beim Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
 Z'vi Yecheskiel Michelsohn (?–1943; Tsvi Yeh̜ezkl Mikhlzon), Rabbi im Warschauer Ghetto, siehe Tzvi Jeh̜ezkil Michelzon

Michelsohn bezeichnet

 Baugesellschaft Michelsohn, 1900 in Hausberge gegründetes Unternehmen für den Eisenbahn-, Hafen- und Brückenbau mit Sitzen in Minden, Hannover und Berlin und zeitweilig rund 1500 Beschäftigten

Siehe auch
 Michelson
 Michelsen
 Johann von Michelsohnen